Ochsenzunge steht für:
 Eine Bezeichnung für Rinderzunge als Lebensmittel, siehe Zunge (Lebensmittel)

Pflanzen:
 Die Angehörigen der Raublatt-Gattung Anchusa, siehe Ochsenzungen, darunter insbesondere die Art Anchusa officinalis, siehe Gemeine Ochsenzunge.
 Die Ampferart Rumex obtusifolius, siehe Stumpfblättriger Ampfer.
 Die Pilzart Eichen-Leberreischling (Fistulina hepatica).

Blankwaffen:
 Einen Fachbegriff für deltaförmige Klingen, siehe Liste der Blankwaffenfachbegriffe
 Ein Schwert mit sich nach hinten stark verbreiternder Klinge, siehe Cinquedea.
 Eine frühneuzeitliche Stangenwaffe, siehe Ochsenzunge (Stangenwaffe).

Sonstiges:
 Einen Bestandteil mancher Bügeleisen.

Siehe auch: